Childéric  (mort en 481), roi des Francs ;
 Childéric (518-), fils de Clothaire Ier ;
 Childéric II (mort en 675), roi des Francs ;
 Childéric III (mort vers 755), roi des Francs ;
 Childéric Muller (né en 1963), animateur français de radio et de télévision puis auteur-producteur de télévision devenu homme politique.

 Childéric, émission de télévision animée par Childéric Muller

Voir aussi